Pfarrkirche Stubenberg steht für:

 Pfarrkirche Stubenberg am See in Stubenberg am See, Steiermark
 Pfarrkirche Stubenberg in Stubenberg, Bayern, siehe St. Georg (Stubenberg)